Bertrans (Biosca), masia de Biosca
 Bertrans (la Molsosa), masia de la Molsosa
 Bertrans (Llobera), masia de Llobera